The Man Who Wasn't There (2001), een film uit 2001 met Billy Bob Thornton
 The Man Who Wasn't There (1983), een film uit 1983 met Steve Guttenberg
 The Man Who Wasn't There (L'homme qui n'était pas là, 1987), een Franstalige film
 The Man Who Wasn't There (boek), een boek van Pat Barker